Mitterwinkl ist der Name folgender Orte:

 Mitterwinkl (Kirchweidach), Ortsteil von Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Mitterwinkl (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft von Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich